Schutzdach steht für:
 ein eigenständig abgestütztes Dach, das als Wetterschutz dient
 eine Hilfskonstruktion bei Baustellen, siehe Schutzdach (Bauwesen)
 ein dauerhaftes Bauwerk, um Straßen und Wege zu schützen, siehe Schutzbrücke

Siehe auch: